Томас Харис може да се отнася до:

 Томас Харис (1910–1995) – американски психиатър;
 Томас Харис (р. 1940) — американски писател, автор на трилъри, сред които на поредицата за Ханибал Лектър;
 Томас Л. Харис — американски пиар експерт, преподавател в Северозападния университет в САЩ.

Пояснителни страници